Корінна́ — українське прізвище.

Відомі носії:
 Корінна́ Тамара Анатоліївна (у дівоцтві Зарезако) (* 23 жовтня 1957) — українська акторка театру драми та комедії, Заслужена артистка України.
 Корінна Людмила Віталіївна — директор Житомирського обласного педагогічного ліцею Житомирської обласної ради. Кавалер ордена княгині Ольги III ст.
 Корінна́ Марія Сергіївна (* 12 вересня 1985 Суми) — артистка Сумського театру драми та комедії ім. Щепкіна.

Ім'я 
 Корі́нна () — давньогрецька лірична поетеса.
 Гріффіт Корі́нна — американська актриса німого кіно, популярна в 1920-ті роки.

Примітки